Водсворт има више значења:
 Водсворт (Њујорк)
 Водсворт (Невада)
 Водсворт (Илиноис)
 Водсворт (Охајо)